Il singolare del torneo di tennis Houston Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore James Blake che ha battuto in finale Michel Kratochvil 7-65, 612-7, 6-3.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (semifinali)
 Bob Bryan (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)

 Michel Kratochvil (finale)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (semifinali)
 Xavier Malisse (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 2000